Холодилово — название населённых пунктов в России:

 Холодилово — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Холодилово — деревня в Буйском районе Костромской области.